Lettgalliska talas i regionen Lettgallen i östra Lettland. Det är omtvistat huruvida det är ett eget språk eller en lettisk dialekt. Likväl är dess standardiserade form erkänd och skyddad som en "historisk variant av det lettiska språket" (vēsturisks latviešu valodas paveids) enligt lettisk lag. Enligt 2011 års folkräkning talar 8,8 % av Lettlands befolkning, eller 164 500 personer, lettgalliska dagligen. 97 600 av dem bor i Lettgallen, 29 400 i Riga och 14 400 i Rigaregionen.

Geografisk fördelning 

Lettgalliska talas av cirka 150 000 personer, främst i Lettgallen, Lettland; det finns små lettgallisktalande samhällen i Ryssland, Sibirien.

Alfabet 
Lettgalliska använder ett alfabet med 35 bokstäver. Dess ortografi liknar lettisk ortografi, men har två ytterligare bokstäver. Bokstaven ⟨y⟩ (som representerar , en allofon av ) är frånvarande i standardlettiska.

Källor

Externa länkar 

 lettisk-lettgallisk ordbok
 Sanita Lazdiņa, Heiko F. Marten: Latgalian in Latvia: A Continuous Struggle for Political Recognition. In: Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe
 Letternas två språkliga traditioner 
 Några fakta om lettgalliska 
 Lettgallisk grammatik  

Baltiska språk
Språk i Lettland
Språk i Ryssland